Росси́йско-бели́зские отноше́ния — двусторонние дипломатические отношения между Россией и Белизом.

История 
Дипломатические отношения Белиза и СССР были установлены 25 июня 1991 года. После распада Советского союза, 14 августа 1992 года Белиз признал Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР. В 1997 году был назначен почётный консул России в Белизе.

Обмен дипломатическими представительствами между странами не производился. Полномочия посла России в Белизе по совместительству осуществляет российский посол в Мексике.

Ссылки 
 Белиз на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Белиз
Россия